Thespakusatsu Gunma (ザスパクサツ群馬), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Gunma-præfekturet, og de spiller i J3 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 10. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League

Fodboldklubber i Japan